«Стерегущий» — корвет с управляемым ракетным оружием Военно-Морского Флота Российской Федерации, головной корвет проекта 20380.

В настоящее время несёт службу в составе соединения надводных кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Бортовой номер 550 (раньше 530).

Строительство 
Заложен на стапеле Северной верфи 21 декабря 2001 года, спущен на воду 16 мая 2006 года. Передан флоту 20 ноября 2007 года. Принят в состав ВМФ России 28 февраля 2008 года. Цена корабля составила 8 млрд руб.

Служба 

За 5 лет, с 2007 по 2013 год, корабль прошёл 50000 миль. Участник 3-го, 4-го и 5-го Международных морских салонов 2007, 2009 и 2011 годов (Санкт-Петербург), участник морских парадов на Неве в День Военно-Морского Флота России.

В 2009 году корвет участвовал в оперативно-стратегическом учении «Запад-2009». Принимал участие в совместных учениях «ПАССЕКС» в Финском заливе с фрегатом INS «Beas» (ВМС Индии), совместных учениях с французским десантным вертолётоносцем «Мистраль».

Летом 2013 года представлял ВМФ России на четырёхстороннем международном военно-морском учении ФРУКУС-2013, которое проходило с 25 июня по 2 июля в главной военно-морской базе Французских ВМС в Атлантике – г. Брест и в акватории, прилегающей к северо-западному побережью Франции. За время плавания корабль побывал с визитами в Голландских Ден-Хелдере и Роттердаме, Бельгийском Зебрюгге, где принял участие в праздновании дня ВМС Бельгии, а также побывал с неофициальным визитом в Стокгольме.

По информации на 20 июня 2014 года в рамках совместного учения Балтийского флота, Воздушно-десантных войск и Военно-воздушных сил России, проводимого в Калининградской области, в акватории Балтийского моря экипаж корвета «Стерегущий» уничтожил подводную лодку условного противника новейшим малогабаритным противолодочным комплексом «Пакет-НК». В роли субмарины условного противника действовала подводная лодка типа «Варшавянка».

3 августа 2014 года после обеда вместе с находящейся на расстоянии 1,7 морской мили от него ДЭПЛ проекта 877 «Палтус» был обнаружен кораблём ВМС Латвии P-09 «Резекне» (патрульный катер типа «Скрунда») в латвийской исключительной экономической зоне.

На 14 ноября 2014 года были намечены торпедные стрельбы из противолодочного комплекса «Пакет-НК» по мишени, имитирующей подводную лодку условного противника. Также были запланированы упражнения по постановке радиоэлектронных помех, по борьбе за живучесть корабля, по противодиверсионной обороне.

По состоянию на 1 апреля 2015 года завершил плановый ремонт.

В апреле 2015 года отряд кораблей Балтийского флота (корветы «Бойкий», «Стойкий», «Сообразительный» и «Стерегущий»), совместно с морской авиацией на полигоне в акватории Балтийского моря выполнил задачи по противовоздушной и противолодочной обороне. В ходе учения корабли провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, нашли и уничтожили подводную лодку условного противника, отработали совместное маневрирование.

15 марта 2016 года в латвийской исключительной экономической зоне в 20 морских милях от территориальных вод НВС идентифицировали корабли российских вооружённых сил «Каштан» (речь, вероятно, идёт о судне техподдержки подводной лодки СС-750 — прим. «Ленты.ру»), «Стерегущий» и подводную лодку класса «Кило».

10 августа 2016 года в рамках плановой боевой учёбы выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням из артиллерийских корабельных комплексов АК-630 и А-190.

В начале 2023 года корвет встал на ремонт и модернизацию в «Кронштадтский Морской завод» на установку 2 × 8 ЗРК «Редут» и 1 × 8 «Калибр».

Командиры 
 на июль 2009 — капитан 3-го ранга М. Буркин
 на февраль 2011 — капитан 2-го ранга М. Буркин
 на июль 2014 — капитан 3-го ранга Д. Артамонов
 с декабря 2015 — капитан 3-го ранга Е. А. Овсянников
 с июля 2018 - капитан 3 -го ранга Ю.Н Сомов

 с февраля 2019 - капитан 3 -го ранга К.А Татаринов в настоящее время

Примечания

Дополнительная литература 
 

Стерегущий
Военные корабли Балтийского флота
Суда по алфавиту